Лос Собринос има више значења:

 Лос Собринос, Виљелас (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Собринос (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику